World Matchplay 2015 — 22-й розыгрыш ежегодного турнира World Matchplay, организованный Профессиональной Корпорацией Дартса. Проходил в Блекпулских «Зимних Садах» (англ. Winter Gardens). Спонсором турнира в 2015 году в третий раз стала букмекерская компания BetVictor.

Призовой фонд 
С 2015 года призовой фонд турнира стал равен £450,000.

Квалификация 
Лучшие 16 дартсменов мирового рейтинга квалифицировались как сеяные игроки.Оставшиеся 16 мест заполнились среди игроков рейтинга ProTour.

Посев 

  Майкл ван Гервен (Победитель)
  Фил Тейлор (полуфинал)
  Гэри Андерсон (второй раунд)
  Адриан Льюис (второй раунд)
  Питер Райт (полуфинал)
  Джеймс Уэйд (финал)
   (четвертьфинал)
  Саймон Уитлок (второй раунд)

<li>   (четвертьфинал)
<li>   (первый раунд)
<li>   (второй раунд)
<li>   (первый раунд)
<li>   (первый раунд)
<li>  Терри Дженкинс (первый раунд)
<li>  Раймонд ван Барневельд (первый раунд)
<li>   (первый раунд)

Основной турнир

Статистика

Рейтинг после турнира 
Состояние рейтинга по окончании турнира:

См. также 
 World Matchplay
 Professional Darts Corporation
 Дартс

Примечания

Ссылки 
 Страницу турнира на сайте PDC
 Мировой рейтинг

Турниры по дартсу
2015 год в дартсе